Municipio de Bern puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bern (condado de Athens, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Athens.
 Municipio de Bern (condado de Berks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Berks.